Сен-Жері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Жері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот